

Televisione 
 I compagni di Baal – miniserie televisiva francese del 1968 con regia di Pierre Prèvert

Musica 
 I Compagni di Baal – gruppo musicale heavy metal italiano
 I compagni di Baal – album de L'Impero delle Ombre del 2011
 I compagni di Baal – album del 2012 del gruppo omonimo